Précieux peut se référer à :
 Précieux (Loire), une commune française du département de la Loire (département), en région Rhône-Alpes.
 Préciosité, un courant littéraire du .
 Rinpoché, titre thibétain signifiant « Précieux », généralement réservé à un lama incarné.
 Mon Précieux, titre par lequel Gollum s'adresse à l'Anneau unique dans la saga Le Seigneur des anneaux.